Den Namen Palmeira tragen verschiedene Orte und Gemeinden:
 Palmeira d'Oeste, eine Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Palmeira (Paraná), eine Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Palmeira (Santa Catarina), eine Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 Palmeira (Kap Verde), ein Ort auf der Insel Sal, Kap Verde
 Palmeira (Mosambik), eine Gemeinde in der Provinz Manica, Mosambik
 Palmeira (A Coruňa), eine Gemeinde in der Provinz A Coruña, Spanien
 Palmeira (Braga), Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Palmeira de Faro, eine Gemeinde im Concelho de Esposende, Portugal
 Leça da Palmeira, eine Gemeinde im Concelho de Matosinhos, Portugal
 Palmeira (Santo Tirso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santo Tirso, Portugal
 Palmeira (Riveira), eine Parroquia in der Gemeinde Riveira, Spanien

sonstiges:
 Palmeira (Fluss), ein Fluss in Brasilien

Palmeira ist der Familienname folgender Personen:
 José Palmeira Lessa (* 1942), brasilianischer Geistlicher und emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Aracaju
 Luiz Felipe Palmeira Lampreia, brasilianischer Diplomat, 1993 bis 1995 ständiger Vertreter Brasiliens bei den Vereinten Nationen in Genf
 Manuel Palmeira da Rocha (1919–2002), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pesqueira

Siehe auch:
 Palmira
 Palmyra (Begriffsklärung)